Lill-Burtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Burtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (9,39 ha)
Lill-Burtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,

Se även
Burtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn